Tiradentes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tiradentes (ort), Minas Gerais, 
 Tiradentes (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar